Les  forment une famille éteinte et fossile de « reptiles » d'eau douce de l'ordre des Choristodera et du sous-ordre des Neochoristodera.

Présentation 
Ils ont vécu au Paléocène et à l'Éocène en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

La famille a été créée par le paléontologue français Victor Lemoine en 1884, dont le nom est souvent mal orthographié (Lemone, etc.).

Description 
Les Simoedosauridae au sein du sous-ordre des Neochoristodera regroupe des choristodères de grande taille qui ressemblent en apparence aux gavials actuels, avec un long museau et un cou court, de  de longueur ( pour le genre Simoedosaurus, le plus grand des choristodères), avec un crâne cordiforme (en forme de cœur) pouvant atteindre  de long.

Classification

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Paléocène
Vertébré de l'Éocène
Taxon fossile décrit en 1884